Palazzo Pallavicino – palazzo di Parma
 Palazzo Pallavicino – palazzo di Zibello, frazione di Polesine Zibello
 Palazzo Pallavicino Serbelloni – edificio di Castiglione d'Adda
 Palazzo Resta Pallavicino – palazzo di Milano
 Palazzo Sauli Pallavicino – palazzo di Genova
 Palazzo Tobia Pallavicino – palazzo di Genova

Pagine correlate 
 Palazzo Pallavicini